Grijze kroongors
 Rode kroongors